Lustiger est le nom d'une famille d'origine juive polonaise dont :
 Jean-Marie Lustiger (1926-2007), prêtre catholique français, archevêque de Paris et cardinal ;
 Arno Lustiger (1924-2012), déporté et historien allemand, cousin de Jean-Marie ;
 Gila Lustiger (née en 1963), femme de lettres allemande, fille d'Arno.

Lustiger
Lustiger